Change the World steht für:

 Change the World, Softrock-Song von Eric Clapton (1996)
 Change the World (EP), EP von Ringo Starr (2021)

Siehe auch:
 Change the World – Best Practice Prize